Masarina är ett släkte av steklar. Masarina ingår i familjen Masaridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Steklar
Masarina